Di seguito una lista di asteroidi dal numero 316001 al 317000 con data di scoperta e scopritore.

316001-316100 

|-
| 316001 - ||  || 15 marzo 2009 || OAM
|-
| 316002 - ||  || 15 marzo 2009 || CSS
|-
| 316003 - ||  || 15 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316004 - ||  || 15 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316005 - ||  || 15 marzo 2009 || OAM
|-
| 316006 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316007 - ||  || 7 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316008 - ||  || 16 marzo 2009 || OAM
|-
| 316009 - ||  || 18 marzo 2009 || Lowe, A.
|-
| 316010 Daviddubey ||  || 19 marzo 2009 || Falla, N.
|-
| 316011 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316012 - ||  || 16 marzo 2009 || OAM
|-
| 316013 - ||  || 17 marzo 2009 || OAM
|-
| 316014 - ||  || 19 marzo 2009 || Teamo, N.
|-
| 316015 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316016 - ||  || 22 marzo 2009 || Ory, M.
|-
| 316017 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316018 - ||  || 19 marzo 2009 || OAM
|-
| 316019 - ||  || 22 marzo 2009 || OAM
|-
| 316020 Linshuhow ||  || 21 marzo 2009 || Tsai, Y.-S., Chen, T.
|-
| 316021 - ||  || 25 marzo 2009 || Tozzi, F.
|-
| 316022 - ||  || 26 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316023 - ||  || 24 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316024 - ||  || 21 marzo 2009 || CSS
|-
| 316025 - ||  || 26 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316026 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316027 - ||  || 27 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316028 Patrickwils ||  || 31 marzo 2009 || De Cat, P.
|-
| 316029 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316030 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316031 - ||  || 24 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316032 - ||  || 29 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316033 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316034 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316035 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 316036 - ||  || 16 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316037 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316038 - ||  || 26 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316039 - ||  || 14 aprile 2009 || Ory, M.
|-
| 316040 - || 2009 HX || 16 aprile 2009 || CSS
|-
| 316041 - ||  || 17 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316042 Tilofranz ||  || 19 aprile 2009 || Schwab, E.
|-
| 316043 - ||  || 16 aprile 2009 || CSS
|-
| 316044 - ||  || 17 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316045 - ||  || 17 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316046 - ||  || 18 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316047 - ||  || 17 aprile 2009 || CSS
|-
| 316048 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316049 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316050 - ||  || 21 aprile 2009 || OAM
|-
| 316051 - ||  || 21 aprile 2009 || OAM
|-
| 316052 - ||  || 17 aprile 2009 || CSS
|-
| 316053 - ||  || 19 aprile 2009 || CSS
|-
| 316054 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316055 - ||  || 22 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316056 - ||  || 24 aprile 2009 || Karge, S.
|-
| 316057 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 316058 - ||  || 20 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316059 - ||  || 22 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316060 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316061 - ||  || 28 aprile 2009 || CSS
|-
| 316062 - ||  || 23 aprile 2009 || OAM
|-
| 316063 - ||  || 23 aprile 2009 || OAM
|-
| 316064 - ||  || 27 aprile 2009 || PMO NEO Survey Program
|-
| 316065 - ||  || 28 aprile 2009 || CSS
|-
| 316066 - ||  || 26 aprile 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 316067 - ||  || 27 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316068 - ||  || 28 aprile 2009 || Cerro Burek
|-
| 316069 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316070 - ||  || 28 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316071 - ||  || 21 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316072 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316073 - ||  || 18 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 316074 - ||  || 24 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316075 - ||  || 13 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316076 - ||  || 14 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 316077 - ||  || 15 maggio 2009 || OAM
|-
| 316078 - ||  || 2 maggio 2009 || Cerro Burek
|-
| 316079 - ||  || 14 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 316080 Boni|| 2009 KD || 16 maggio 2009 || Ory, M.
|-
| 316081 - || 2009 KY || 16 maggio 2009 || Kugel, F.
|-
| 316082 - ||  || 20 maggio 2009 || Lowe, A.
|-
| 316083 - ||  || 24 maggio 2009 || CSS
|-
| 316084 Mykolapokropyvny ||  || 26 maggio 2009 || Andrushivka
|-
| 316085 - ||  || 25 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 316086 - ||  || 25 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 316087 - ||  || 25 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 316088 - ||  || 25 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 316089 - ||  || 26 maggio 2009 || CSS
|-
| 316090 - ||  || 31 maggio 2009 || CSS
|-
| 316091 - ||  || 27 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316092 - ||  || 20 maggio 2009 || Matson, R.
|-
| 316093 - ||  || 12 giugno 2009 || CSS
|-
| 316094 - ||  || 15 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316095 - ||  || 16 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 316096 - ||  || 14 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 316097 - || 2009 OW || 18 luglio 2009 || Teamo, N.
|-
| 316098 - ||  || 19 luglio 2009 || Casulli, V. S.
|-
| 316099 - ||  || 16 luglio 2009 || OAM
|-
| 316100 - ||  || 25 luglio 2009 || OAM
|}

316101-316200 

|-
| 316101 - ||  || 27 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 316102 - ||  || 14 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 316103 - ||  || 28 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 316104 - ||  || 23 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316105 - ||  || 31 luglio 2009 || CSS
|-
| 316106 - || 2009 PM || 12 agosto 2009 || Hug, G.
|-
| 316107 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316108 - ||  || 14 agosto 2009 || OAM
|-
| 316109 - ||  || 15 agosto 2009 || OAM
|-
| 316110 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 316111 - ||  || 15 agosto 2009 || LINEAR
|-
| 316112 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 316113 - ||  || 15 agosto 2009 || CSS
|-
| 316114 - ||  || 18 agosto 2009 || Molnar, L. A.
|-
| 316115 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 316116 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 316117 - ||  || 20 agosto 2009 || OAM
|-
| 316118 - ||  || 20 agosto 2009 || OAM
|-
| 316119 - ||  || 20 agosto 2009 || Osservatorio Cima Rest
|-
| 316120 - ||  || 21 agosto 2009 || Hug, G.
|-
| 316121 - ||  || 28 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 316122 - ||  || 21 agosto 2009 || OAM
|-
| 316123 - ||  || 25 agosto 2009 || Hug, G.
|-
| 316124 - ||  || 28 agosto 2009 || OAM
|-
| 316125 - ||  || 19 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 316126 - ||  || 14 settembre 2009 || CSS
|-
| 316127 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316128 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316129 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316130 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316131 - ||  || 19 settembre 2009 || BATTeRS
|-
| 316132 - ||  || 22 settembre 2009 || Karge, S., Kling, R.
|-
| 316133 - ||  || 25 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 316134 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316135 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316136 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316137 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316138 Giorgione ||  || 26 settembre 2009 || Christophe, B.
|-
| 316139 - ||  || 15 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316140 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 316141 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316142 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316143 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316144 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316145 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316146 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316147 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316148 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316149 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316150 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316151 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316152 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316153 - ||  || 14 ottobre 2009 || CSS
|-
| 316154 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 316155 - ||  || 15 ottobre 2009 || OAM
|-
| 316156 - ||  || 18 ottobre 2009 || BATTeRS
|-
| 316157 - ||  || 18 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 316158 - ||  || 21 ottobre 2009 || CSS
|-
| 316159 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316160 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 316161 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 316162 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 316163 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316164 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316165 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 316166 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 316167 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316168 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316169 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 316170 - ||  || 19 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316171 - ||  || 5 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 316172 - ||  || 20 novembre 2009 || La Silla
|-
| 316173 - ||  || 17 novembre 2009 || CSS
|-
| 316174 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316175 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 316176 - ||  || 27 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316177 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 316178 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 316179 - ||  || 7 marzo 2010 || Rabinowitz, D., Tourtellotte, S.
|-
| 316180 - ||  || 10 aprile 2010 || WISE
|-
| 316181 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 316182 - ||  || 23 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316183 - ||  || 21 aprile 2010 || WISE
|-
| 316184 - ||  || 13 maggio 2010 || WISE
|-
| 316185 - ||  || 13 maggio 2010 || WISE
|-
| 316186 Kathrynjoyce ||  || 19 maggio 2010 || WISE
|-
| 316187 - ||  || 21 maggio 2010 || WISE
|-
| 316188 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 316189 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316190 - ||  || 3 marzo 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316191 - ||  || 1 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316192 - ||  || 8 giugno 2010 || WISE
|-
| 316193 - ||  || 10 giugno 2010 || WISE
|-
| 316194 - ||  || 11 giugno 2010 || WISE
|-
| 316195 - ||  || 13 giugno 2010 || WISE
|-
| 316196 - ||  || 14 giugno 2010 || WISE
|-
| 316197 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 316198 - ||  || 21 giugno 2010 || WISE
|-
| 316199 - ||  || 21 giugno 2010 || WISE
|-
| 316200 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|}

316201-316300 

|-
| 316201 Malala ||  || 23 giugno 2010 || WISE
|-
| 316202 Johnfowler ||  || 16 giugno 2010 || WISE
|-
| 316203 - ||  || 27 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 316204 - ||  || 24 giugno 2010 || WISE
|-
| 316205 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 316206 - ||  || 26 giugno 2010 || WISE
|-
| 316207 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 316208 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 316209 - ||  || 28 giugno 2010 || WISE
|-
| 316210 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316211 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 316212 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 316213 - ||  || 6 luglio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316214 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 316215 - ||  || 5 luglio 2010 || WISE
|-
| 316216 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 316217 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316218 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 316219 - ||  || 8 luglio 2010 || WISE
|-
| 316220 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 316221 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 316222 - ||  || 9 luglio 2010 || WISE
|-
| 316223 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 316224 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316225 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316226 - ||  || 8 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316227 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 316228 - ||  || 12 luglio 2010 || WISE
|-
| 316229 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316230 - ||  || 13 luglio 2010 || WISE
|-
| 316231 - ||  || 14 luglio 2010 || WISE
|-
| 316232 - ||  || 16 luglio 2010 || WISE
|-
| 316233 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316234 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316235 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316236 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 316237 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 316238 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 316239 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 316240 - ||  || 19 luglio 2010 || WISE
|-
| 316241 - ||  || 19 luglio 2010 || WISE
|-
| 316242 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 316243 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316244 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 316245 - ||  || 27 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 316246 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316247 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 316248 - ||  || 5 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 316249 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 316250 - ||  || 19 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 316251 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316252 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316253 - ||  || 26 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 316254 - ||  || 20 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316255 - ||  || 27 luglio 2010 || WISE
|-
| 316256 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 316257 - ||  || 12 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 316258 - ||  || 20 luglio 2010 || Luckas, P.
|-
| 316259 - ||  || 21 luglio 2010 || BATTeRS
|-
| 316260 - ||  || 13 ottobre 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316261 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316262 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316263 - ||  || 31 luglio 2010 || WISE
|-
| 316264 - ||  || 3 agosto 2010 || LINEAR
|-
| 316265 - ||  || 4 agosto 2010 || LINEAR
|-
| 316266 - ||  || 26 luglio 1998 || ODAS
|-
| 316267 - ||  || 7 agosto 2010 || WISE
|-
| 316268 - ||  || 7 agosto 2010 || OAM
|-
| 316269 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316270 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316271 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316272 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 316273 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 316274 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316275 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316276 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 316277 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 316278 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316279 - ||  || 9 agosto 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 316280 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 316281 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 316282 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 316283 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316284 - ||  || 11 agosto 2010 || OAM
|-
| 316285 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 316286 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316287 - ||  || 1 settembre 2010 || LINEAR
|-
| 316288 - ||  || 1 settembre 2010 || LINEAR
|-
| 316289 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316290 - ||  || 1 settembre 2010 || LINEAR
|-
| 316291 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316292 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316293 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316294 - ||  || 5 settembre 2010 || OAM
|-
| 316295 - ||  || 4 settembre 2010 || OAM
|-
| 316296 - ||  || 25 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 316297 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316298 - ||  || 9 settembre 2004 || Esquerdo, G. A.
|-
| 316299 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 316300 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

316301-316400 

|-
| 316301 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316302 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316303 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316304 - ||  || 9 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316305 - ||  || 4 settembre 2010 || LINEAR
|-
| 316306 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316307 - ||  || 5 settembre 2010 || Kugel, F.
|-
| 316308 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316309 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316310 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316311 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316312 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 316313 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316314 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316315 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316316 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 316317 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 316318 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316319 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316320 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316321 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316322 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316323 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 316324 - ||  || 13 settembre 2010 || Hobart, J.
|-
| 316325 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316326 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 316327 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316328 - ||  || 7 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316329 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 316330 - ||  || 18 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 316331 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 316332 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316333 - ||  || 19 settembre 2001 || Ondrejov
|-
| 316334 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 316335 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316336 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 316337 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316338 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 316339 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316340 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316341 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316342 - ||  || 13 ottobre 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316343 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316344 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316345 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316346 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316347 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 316348 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316349 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316350 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316351 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 316352 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 316353 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 316354 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 316355 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316356 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 316357 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 316358 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316359 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316360 - ||  || 25 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 316361 - ||  || 29 luglio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 316362 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316363 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316364 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316365 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 316366 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316367 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316368 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316369 - ||  || 18 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316370 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 316371 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316372 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316373 - ||  || 23 ottobre 2006 || CSS
|-
| 316374 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316375 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316376 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 316377 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316378 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 316379 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316380 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 316381 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316382 - ||  || 26 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316383 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 316384 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 316385 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 316386 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316387 - ||  || 2 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 316388 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 316389 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316390 - ||  || 1 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316391 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316392 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316393 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316394 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316395 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316396 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316397 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316398 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316399 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 316400 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|}

316401-316500 

|-
| 316401 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316402 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316403 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316404 - ||  || 19 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 316405 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316406 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 316407 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316408 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 316409 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316410 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316411 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316412 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316413 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 316414 - ||  || 2 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 316415 - ||  || 29 gennaio 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316416 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 316417 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316418 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316419 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316420 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316421 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316422 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 316423 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 316424 - ||  || 30 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 316425 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316426 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 316427 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316428 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 316429 - ||  || 17 marzo 2009 || CSS
|-
| 316430 - ||  || 5 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 316431 - ||  || 14 ottobre 2010 || LINEAR
|-
| 316432 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 316433 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316434 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316435 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 316436 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 316437 - ||  || 12 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 316438 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 316439 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 316440 - ||  || 16 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 316441 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316442 - ||  || 4 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316443 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 316444 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316445 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316446 - ||  || 13 febbraio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316447 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 316448 - ||  || 3 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316449 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316450 Changhsiangtung ||  || 29 febbraio 2008 || PMO NEO Survey Program
|-
| 316451 - ||  || 24 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316452 - ||  || 30 ottobre 2010 || CSS
|-
| 316453 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316454 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 316455 - ||  || 28 ottobre 2010 || CSS
|-
| 316456 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316457 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316458 - ||  || 18 luglio 2005 || NEAT
|-
| 316459 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316460 - ||  || 15 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 316461 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 316462 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 316463 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 316464 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 316465 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 316466 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316467 - ||  || 15 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 316468 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 316469 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 316470 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316471 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 316472 - ||  || 17 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 316473 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 316474 - ||  || 4 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316475 - ||  || 13 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 316476 - ||  || 14 marzo 2007 || CSS
|-
| 316477 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 316478 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316479 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316480 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 316481 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316482 - ||  || 10 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316483 - ||  || 17 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316484 - ||  || 4 novembre 2010 || OAM
|-
| 316485 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 316486 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316487 - ||  || 2 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316488 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316489 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 316490 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316491 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316492 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 316493 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316494 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316495 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 316496 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316497 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316498 - ||  || 7 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316499 - ||  || 22 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 316500 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

316501-316600 

|-
| 316501 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316502 - ||  || 29 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 316503 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316504 - ||  || 18 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 316505 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 316506 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316507 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 316508 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 316509 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316510 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 316511 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316512 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 316513 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316514 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316515 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316516 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316517 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316518 - ||  || 23 febbraio 2007 || CSS
|-
| 316519 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316520 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316521 - ||  || 1 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 316522 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 316523 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 316524 - ||  || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 316525 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 316526 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 316527 Jürgenoberst ||  || 26 febbraio 2001 || ADAS
|-
| 316528 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 316529 - || 2010 WM || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 316530 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 316531 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 316532 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 316533 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 316534 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 316535 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316536 - ||  || 27 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316537 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316538 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 316539 - ||  || 7 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 316540 - ||  || 14 ottobre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 316541 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 316542 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 316543 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 316544 - ||  || 1 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316545 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316546 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316547 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316548 - ||  || 19 luglio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 316549 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 316550 - ||  || 17 gennaio 2010 || WISE
|-
| 316551 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 316552 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 316553 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 316554 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 316555 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316556 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 316557 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 316558 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 316559 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316560 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316561 - ||  || 17 ottobre 2009 || CSS
|-
| 316562 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316563 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 316564 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 316565 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316566 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316567 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 316568 - ||  || 15 febbraio 2007 || CSS
|-
| 316569 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316570 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 316571 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 316572 - ||  || 10 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 316573 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 316574 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 316575 - ||  || 1 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 316576 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 316577 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 316578 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 316579 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 316580 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 316581 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316582 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 316583 - ||  || 8 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 316584 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 316585 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316586 - ||  || 14 settembre 2010 || Sárneczky, K.
|-
| 316587 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 316588 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 316589 - ||  || 16 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 316590 - ||  || 25 gennaio 2009 || CSS
|-
| 316591 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 316592 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 316593 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 316594 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316595 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316596 - ||  || 20 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316597 - ||  || 26 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 316598 - ||  || 29 febbraio 2008 || PMO NEO Survey Program
|-
| 316599 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 316600 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

316601-316700 

|-
| 316601 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316602 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316603 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 316604 - ||  || 4 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 316605 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316606 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 316607 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316608 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316609 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 316610 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 316611 - ||  || 26 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 316612 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 316613 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 316614 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 316615 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 316616 - ||  || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 316617 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 316618 - ||  || 3 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 316619 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 316620 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 316621 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 316622 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 316623 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 316624 - ||  || 20 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 316625 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 316626 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 316627 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 316628 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 316629 - ||  || 19 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 316630 - ||  || 29 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316631 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316632 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 316633 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 316634 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 316635 - || 2011 XO || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316636 - || 2011 XY || 24 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 316637 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 316638 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 316639 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316640 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 316641 - ||  || 5 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 316642 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 316643 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 316644 - ||  || 25 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 316645 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 316646 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316647 - ||  || 28 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 316648 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 316649 - || 1019 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 316650 - || 1987 UL || 17 ottobre 1987 || Shoemaker, C. S.
|-
| 316651 - || 1990 OL || 22 luglio 1990 || Helin, E. F.
|-
| 316652 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 316653 - ||  || 21 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 316654 - ||  || 12 luglio 1993 || Elst, E. W.
|-
| 316655 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 316656 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 316657 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 316658 - ||  || 10 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 316659 - ||  || 20 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 316660 - ||  || 16 dicembre 1993 || Spacewatch
|-
| 316661 - ||  || 3 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 316662 - ||  || 27 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 316663 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 316664 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 316665 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 316666 - ||  || 25 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 316667 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 316668 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 316669 - ||  || 26 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 316670 - ||  || 27 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 316671 - || 1995 RN || 1 settembre 1995 || AMOS
|-
| 316672 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316673 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316674 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316675 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316676 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316677 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316678 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316679 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316680 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316681 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316682 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316683 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 316684 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 316685 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 316686 - ||  || 21 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 316687 - ||  || 27 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 316688 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 316689 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 316690 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 316691 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 316692 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 316693 - ||  || 10 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 316694 - ||  || 3 ottobre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 316695 - ||  || 13 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 316696 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 316697 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 316698 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 316699 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 316700 - ||  || 3 novembre 1996 || Spacewatch
|}

316701-316800 

|-
| 316701 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 316702 - ||  || 6 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 316703 - ||  || 10 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 316704 - ||  || 2 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 316705 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 316706 - ||  || 12 dicembre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 316707 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 316708 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 316709 POSS ||  || 6 marzo 1997 || Lowe, A.
|-
| 316710 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 316711 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 316712 - ||  || 25 settembre 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 316713 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 316714 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 316715 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 316716 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 316717 - ||  || 25 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 316718 - ||  || 3 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 316719 - ||  || 31 dicembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 316720 - ||  || 24 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 316721 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 316722 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 316723 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 316724 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 316725 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 316726 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 316727 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 316728 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 316729 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 316730 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316731 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316732 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316733 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 316734 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 316735 - ||  || 21 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 316736 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 316737 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 316738 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316739 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316740 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316741 Janefletcher ||  || 17 novembre 1998 || Fitzsimmons, A.
|-
| 316742 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 316743 - ||  || 13 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 316744 - ||  || 14 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 316745 - ||  || 7 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 316746 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316747 - ||  || 21 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316748 - ||  || 12 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 316749 - ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 316750 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 316751 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 316752 - ||  || 21 agosto 1999 || Spacewatch
|-
| 316753 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316754 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 316755 - ||  || 12 settembre 1999 || Comba, P. G.
|-
| 316756 - ||  || 13 settembre 1999 || Sala, G. A.
|-
| 316757 - ||  || 6 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316758 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 316759 - ||  || 29 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 316760 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 316761 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316762 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316763 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316764 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316765 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316766 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316767 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316768 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316769 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316770 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316771 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316772 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316773 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316774 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316775 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316776 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316777 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 316778 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316779 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316780 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316781 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316782 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316783 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316784 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316785 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316786 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316787 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316788 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316789 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316790 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316791 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316792 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316793 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316794 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316795 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316796 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316797 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316798 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316799 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 316800 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|}

316801-316900 

|-
| 316801 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316802 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316803 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316804 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 316805 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316806 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316807 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316808 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316809 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316810 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316811 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316812 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316813 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316814 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316815 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316816 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316817 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316818 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316819 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 316820 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316821 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 316822 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316823 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316824 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 316825 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316826 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316827 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 316828 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 316829 - || 1999 YS || 16 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 316830 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 316831 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 316832 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 316833 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 316834 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316835 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 316836 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316837 - ||  || 6 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316838 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316839 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316840 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316841 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 316842 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 316843 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 316844 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 316845 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 316846 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 316847 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 316848 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 316849 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 316850 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 316851 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 316852 - ||  || 10 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 316853 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 316854 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 316855 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 316856 - ||  || 4 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 316857 - ||  || 6 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 316858 - ||  || 4 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316859 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316860 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316861 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316862 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316863 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316864 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316865 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316866 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316867 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316868 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316869 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316870 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316871 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316872 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316873 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316874 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 316875 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316876 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316877 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316878 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316879 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 316880 - ||  || 3 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 316881 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316882 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316883 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316884 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316885 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316886 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316887 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316888 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316889 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316890 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316891 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316892 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316893 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316894 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316895 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316896 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316897 - ||  || 23 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 316898 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316899 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316900 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|}

316901-317000 

|-
| 316901 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316902 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316903 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316904 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316905 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 316906 - ||  || 2 ottobre 2000 || Collins, M., Sipe, R.
|-
| 316907 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316908 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 316909 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316910 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316911 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316912 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316913 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316914 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316915 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 316916 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 316917 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 316918 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 316919 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 316920 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 316921 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 316922 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 316923 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316924 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316925 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316926 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316927 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316928 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316929 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316930 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 316931 - || 2001 AE || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 316932 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 316933 - ||  || 15 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 316934 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 316935 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 316936 - ||  || 21 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 316937 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 316938 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316939 - ||  || 4 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316940 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316941 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316942 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 316943 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 316944 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316945 - ||  || 17 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 316946 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316947 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316948 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316949 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316950 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 316951 - ||  || 19 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 316952 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 316953 - ||  || 22 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 316954 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 316955 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 316956 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 316957 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 316958 - ||  || 18 marzo 2001 || Healy, D.
|-
| 316959 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316960 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316961 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 316962 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316963 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 316964 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316965 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316966 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316967 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316968 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316969 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 316970 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316971 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 316972 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 316973 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 316974 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316975 - ||  || 22 marzo 2001 || Cima Ekar
|-
| 316976 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316977 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316978 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 316979 - ||  || 26 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 316980 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 316981 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 316982 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 316983 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 316984 - || 2001 JC || 2 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 316985 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 316986 - || 2001 LJ || 12 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 316987 - || 2001 LU || 12 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 316988 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 316989 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316990 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316991 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316992 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316993 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316994 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316995 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316996 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 316997 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 316998 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 316999 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 317000 - ||  || 13 agosto 2001 || Boattini, A., Tombelli, M.
|}

Collegamenti esterni 
 

0316001